Лор — многозначное понятие.

Носители фамилии 
 Лор, Ина (1903—1983) — швейцарский композитор и музыковед нидерландского происхождения.
 Лор, Мари (1890—1975) — австралийско-британская актриса театра и кино.
 Лор, Фердинанд-Самюэль (1791—1854) — швейцарский композитор, дирижёр, хормейстер, музыкальный педагог.
 Лор, Элен (род. 1965) — немецкая автогонщица.

Топоним

Армения 
 Лор — село в Армении.

Германия 
 Лор () — река в Германии, приток Майна.
 Лор-ам-Майн — город в Германии, в земле Бавария.

Франция 
 Лор () — коммуна в департаменте Мозель.
 Лор () — коммуна в департаменте Нижний Рейн.
 Лор () — коммуна в департаменте Эна.

Разное 
 Лор ( — лента) — в иконописи деталь облачения архангелов — широкая длинная полоса ткани, украшенная жемчугом и драгоценными камнями; заимствована из облачения византийских императоров.
 ЛОР — отоларингология, область медицины, изучающая строение и функционирование уха, горла и носа. Так может быть назван и практикующий врач-отоларинголог.
 ЛОР — сокращение названия политической партии в Латвии.
 ЛОР () — сокращение от Linux.org.ru 
 Лор ( — знания) — совокупность основной информации о мире (отсюда слово «фольклор»), чаще всего термин употребляется в отношение художественных произведений (наряду с «канон») фэнтези, игр и фантастики с большими проработанными вселенными вроде «Властелина колец», «The Elder Scrolls», «WarCraft», «Звёздных войн», «Warhammer 40,000», «Ведьмака» и т. п.